Engelmunduskerk (Velsen-Zuid)
 St. Engelmunduskerk (Driehuis)
 Engelmunduskerk (IJmuiden)